Die Basketball-Afrikameisterschaft 2011 (kurz: AfroBasket 2011) ist die 26. Austragung dieses Turniers und fand vom 17. bis 28. August 2011 in der madagassischen Hauptstadt Antananarivo statt. Alle Spiele wurden in der Sporthalle der Université d’Antananarivo ausgetragen. Der Sieger des Turniers qualifizierte sich direkt für das olympische Basketballturnier 2012, die beiden anderen Medaillengewinner hatten noch die Möglichkeit, sich über das vorolympische Qualifikationsturnier 2012 für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.

Ursprünglich war die ivorische Metropole Abidjan als Austragungsort der Endrunde vorgesehen. Nach den politischen Unruhen in der Elfenbeinküste wurde Ende April 2011 entschieden, die Endrunde am Ersatzort in Madagaskar stattfinden zu lassen. Die Endrunde wurde schließlich bei der nächsten Afrikameisterschaft 2013 in Abidjan ausgetragen.

Nach sechs aufeinanderfolgenden Turniersiegen verlor Angola das Endspiel gegen Tunesien, das mit „MVP“ Salah Mejri seinen ersten Titel gewann und sich erstmals für die Olympischen Spiele qualifizierte, nachdem man ein Jahr zuvor sich auch erstmals für die Weltmeisterschaften qualifiziert hatte. Während Angola auch ein Jahr später nicht die Qualifikation für die Olympischen Spiele erreichte, konnte sich Bronzemedaillengewinner Nigeria, das im „kleinen Finale“ den ursprünglich vorgesehenen Gastgeber Elfenbeinküste schlug, später für das olympische Basketballturnier qualifizieren.

Teilnehmer 
Direkt qualifiziert waren der Gastgeber und die vier Halbfinalisten der Afrikameisterschaft 2009:

  – Gastgeber
  – Afrikameister 2009
  – ursprünglich vorgesehener Gastgeber, Silbermedaille 2009
  – Bronzemedaille 2009
  – Vierter 2009

Als Gewinner der Qualifikationen innerhalb der sechs verschiedenen Zonen der FIBA Afrika nahmen folgende Mannschaften teil:

  – Zone 1
  – Zone 2
  – Zone 3
  – Zone 4
  – Zone 5
  – Zone 6

Ferner konnten sich noch folgende Mannschaften qualifizieren:

  – Zweiter Zone 2
  – Dritter Zone 3
  – Zweiter Zone 4

Zusätzlich vergab die FIBA Afrika zwei Wildcards an:

Modus 
Beim Turnier wurde eine Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Mannschaften als Rundenturnier ausgetragen. Die Platzierungen in den Vorrundengruppen ergaben eine Setzliste für die finalen K.-o.-Runden, in der im Achtelfinale als erster K.-o.-Runde die vier Gruppenbesten zunächst gegen einen der vier Gruppenletzten spielten und die vier Gruppenzweiten gegen einen der vier Gruppendritten. Entsprechend der Vorrundenergebnisse wurde ein Quotient gebildet, nachdem die Verlierer des Achtelfinales ein weiteres Platzierungsspiel austrugen. Die Verlierer des Viertelfinales spielten in einer Platzierungsrunde die Ränge Fünf bis Acht aus. Die Verlierer des Halbfinales spielten im „kleinen Finale“ um die Bronzemedaille und einen verbleibenden Startplatz für das olympische Qualifikationsturnier. Die Gewinner des Halbfinales spielten um die Goldmedaille und den direkten Startplatz für das olympische Basketballturnier, wobei der Finalverlierer über das vorolympische Turnier eine weitere Qualifikationsmöglichkeit hatte.

Vorrunde 
Die Spiele der Vorrunde fanden zwischen dem 17. August und dem 22. August 2011 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde fanden zwischen dem 23. und 28. August 2011 statt.

Platzierungsrunde

Spiele um Platz 5 bis 12

Siehe auch 
 Olympische Sommerspiele 2012/Basketball

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers (englisch/französisch)
 Webseite des Turniers im FIBA-Archiv (englisch)
 Website des Kontinentalverbands FIBA Afrika (französisch/englisch)

Einzelnachweise 

2011
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Antananarivo
Afrikameisterschaft 2011